Ženská dvouhra Tennis in the Land 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do singlové soutěže clevelandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. V kvalifikaci účast zajistilo sedm z nich včetně tří šťastných poražených. Obhákyně titulu, estonská světová dvojka Anett Kontaveitová, do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 23letá Ljudmila Samsonovová, jež ve finále za 72 minut zdolala o pět let starší turnajovou sedmičku Aljaksandru Sasnovičovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Soutěží prošla bez ztráty sady. V probíhající sezóně získala druhou trofej v řadě, jíž navázala na triumf ze Citi Open hraného v předchozím týdnu. V roce 2022 se tak stala sedmou šampionkou s více než jedním turnajovým vítězstvím (osmou se stala Kasatkinová na souběžně hraném Granby Championships). Třetím singlovým titulem na okruhu WTA Tour udržela finálovou neporazitelnost. Naopak světová šestatřicítka Sasnovičová na první trofej stále čekala, když nezvládla ani čtvrté finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tennis in the Land
WTA Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022